Hong Kong Asian Sevens 2014 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Hong Kong Asian Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 23–24 sierpnia 2014 roku na Hong Kong Football Club Stadium w Hongkongu będąc pierwszym turniejem sezonu 2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Football Club Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2014 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Faworyci przeszli przez pierwszy dzień niepokonani, w drugim zaś niespodzianką była półfinałowa porażka Japończyków z Koreańczykami. Ci z kolei w finałowym pojedynku ulegli reprezentantom Hongkongu. Najwięcej punktów w turnieju zdobył przedstawiciel zwycięzców, Thomas McQueen, który zwyciężył też w klasyfikacji przyłożeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2014
Hong Kong Asian Sevens